Il doppio maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jan Apell e Jonas Björkman che hanno battuto in finale Jacco Eltingh e Paul Haarhuis 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (finale)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (campioni)

 Marc-Kevin Goellner /  Javier Sánchez (semifinali)
 Jeremy Bates /  Jan Siemerink (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Schenectady Open 1994
ATP Tour 1994